Мелещенко — українське прізвище.
 Мелещенко Василь Михайлович (*1947) — український письменник, поет, прозаїк, заслужений діяч культури України.
 Мелещенко Олександр Костянтинович (*1960) — викладач Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри історії журналістики Інституту журналістики.
Українські прізвища